Caloptilia — род молей-пестрянок (Gracillariidae). Более 300 видов, в Палеарктике свыше 100 видов.
Некоторые виды вредят.

Описание 
Мелкие молевидные бабочки (1—2 см). Нижнегубные щупики длинные. Передние крылья вытянуто-ланцетовидные, узкие, однотонные или с одним-двумя пятнами. Жилки 5R, 3M и 2Cu переднего крыла отходят отдельно. Заднее крыло с открытой дискоидальной ячейкой. Эдеагус трубковидный. Гусеницы минируют листья различных древесных растений, а на поздних стадиях переходят к скелетированию под загнутым краем листа.

Классификация 
  — Россия, Хабаровский край.
  — Россия, Приморский край.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Другие виды

Примечания

Литература 
 Kumata, T., 1966: Descriptions of twenty new species of the genus Caloptilia Hübner from Japan including the Ryukyu Islands (Lepidoptera : Gracillariidae). — Insecta Matsumurana 29 (1): 1-21.
 Liu Y.-q. & D.-c. Yuan, 1990: A study of the chinese Caloptilia Hübner, 1825 (Lepidoptera: Gracilariidae: Gracilariinae). — Sinozoologia 7: 181—207.

Ссылки 
 Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
 Caloptilia Hübner, 1825. Butterflies and Moths of the World
Моли-пестрянки
Роды чешуекрылых